Bealsville ou 

 Bealsville, une communauté non incorporée du comté de Hillsborough, en Floride.
 , une communauté non incorporée du comté de Montgomery, dans le Maryland.
 Beallsville, un village du comté de Monroe, dans l'Ohio.
 Beallsville, un borough du comté de Washington, en Pennsylvanie.